Les matchs de l'épreuve de Kayak-polo des Jeux mondiaux de 2005 se sont déroulés à Duisbourg (Allemagne) les 17 et  sur le bassin de Regattabahn. Deux épreuves de kayak-polo figuraient au programme, une masculine et une féminine.

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Buts

Tournoi féminin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Buts 

2005
Jeux mondiaux de 2005
Compétition de canoë-kayak en Allemagne
Canoë-kayak en 2005